Русские в Канаде — граждане или постоянные жители Канады, имеющие русское происхождение.

История
В последние десятилетия XIX века из Российской империи в Канаду переселились 8 тыс. немецких колонистов-меннонитов и гуттеритов и 7 726 духоборов, а также нескольких тысяч евреев. Духоборы до настоящего времени являются наиболее сплочённой группой канадцев русского происхождения, более половины из 30 тыс. потомков эмигрантов-духоборов владеют русским языком. Владеют русским языком и потомки российских немцев-гуттеритов (22 тыс.) и меннонитов (более 200 тыс.), хотя они не учитываются переписью как «русские».

Среди иммигрантов из Российской империи были рабочие, крестьяне, бежавшие политические ссыльные, революционеры. Многие из них устраивались на тяжёлую и грязную работу. 

После Октябрьской революции в Канаду попало мало «эмигрантов первой волны» из интеллигенции; среди иммигрантов восточнославянского происхождения преобладали трудовые иммигранты с низким уровнем квалификации, в основном из Западной Белоруссии и Западной Украины.  

После Второй мировой войны в Канаду попали «эмигранты второй волны», многие из которых скрывали своё происхождение, старались скорее «раствориться» в канадском обществе. 

Наиболее многочисленная группа канадцев российского происхождения представлена иммигрантами, прибывшими в 1980-1990-е годах, как правило, по израильской визе, в большинстве своём евреями.

Численность русских канадцев 
 По состоянию на 2006 год, общее число русских канадцев оценивалось в 500 600 человек или 1,6 % всего населения Канады.
 По данным на 2011 год, общее число русских в Канаде составило 550 520 человек или 1,5 % населения.
 По данным канадской переписи 2016 год, общее число русских канадцев оценивалось в 622 445 человек. Статистика по провинциям и территориям:

Провинции с высокой численностью русских канадцев

Онтарио 
Данные с 2006 года:
 186.940 (37,3 % общенациональной численности), из них в Торонто — 118,09 тыс.
 Оттава (районы Каната, Британия, Меканиксвилл). По данным переписи 2016 г., русский язык как родной определяли 6150 жителей Оттавы.
 Торонто (значительная часть сконцентрирована вдоль Баттерст-стрит)
 Миссисога

Британская Колумбия 
Данные с 2006 года:
 120.835 (24,1 % общенациональной численности), из них в Ванкувере — 51,51 тыс.

Альберта 
Данные с 2006 года:
 99.780 (19,9 % общенациональной численности), из них в Калгари — 34,25 тыс. Имеются также крупная община русских в Эдмонтоне (26,055 тыс.).

Квебек 
Данные с 2006 года:
 45.115 (9,1 % общенациональной численности), из них в Монреале — 40,765 тыс.
 Большой Монреаль (Кот-де-Неж, Кот-Сен-Люк)

Манитоба 
Провинция имеет самую высокую долю русских канадцев среди всех провинций. 
 Имеется крупная община русских в Виннипеге - 29 575 (3,9% населения города). 
 В городе Морден русскими являются 18,3% населения (1 555 жителей). Данные указаны по состоянию на 2016 год.

См. также 
 Посольство России в Канаде
 Список послов СССР и России в Канаде
 Российско-канадские отношения
 Русская диаспора
 Диалект духоборов Канады

Примечания

Литература 
 Тихонова, Е. В. Русская диаспора в Канаде: страницы истории и современность. // Ученые записки Российского государственного социального университета 4 (2009): 68-73.
 Рыбачук, Д. А. Русская диапора в Канаде // Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Избранные труды участников научно-практической конференции студентов и аспирантов ВИ–ШРМИ ДВФУ. 2017.
 Мурадов Г. Л., Полоскова Т. В., Затулин К. Ф. и др. Справочник российского соотечественника // М.: Русский мир, 2006. 2-е издание — стр. 74-76

Ссылки 
 Посольство Российской Федерации в Канаде (официальная страница)
 Richard A. Pierce — Russians in Canada
 Аркадий Черкасов Как и о чём говорят русские в Канаде
 Еду я на родину — Юные русские канадцы обожают «ДДТ» и скупают майки с надписью «Сделано в СССР» «Новые известия» 1 декабря 2006 г.

Население Канады
Канада
Российско-канадские отношения